Четацуја има више значења:

 Четацуја (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Четацуја (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Четацуја (Чоројаши), насеље у округу Долж у Румунији
 Четацуја (Вела), насеље у округу Долж у Румунији
 Четацуја (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Четацуја (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Четацуја (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији